Bródy Sándor (1863–1924) író
 Bródy Sándor (1884–1944) labdarúgó
 Bródy Sándor (1900–1963) könyvkiadó
 Alexander Brody, eredetileg Bródy Sándor (1933–2022) üzletember, író, reklámszakember